Thuringen D
Orte in Thuringen